Název Albrechtice má více obcí:
 Albrechtice (okres Karviná) (Albrechtice u Českého Těšína) – obec v okrese Karviná
 Albrechtice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Albrechtice (Horní Jiřetín) – zaniklá obec, zhruba 11 km jihozápadně od Litvínova

… nebo částí obcí:
 Albrechtice (Drahonice) – vesnice v obci Drahonice v okrese Strakonice
 Albrechtice (Pěnčín) – vesnice v obci Pěnčín v okrese Liberec
 Albrechtice (tvrz) – bývalá tvrz
 Albrechtice (Rozsochy) – vesnice v obci Rozsochy v okrese Žďár nad Sázavou
 Albrechtice (Sušice) – část města Sušice v okrese Klatovy
 Albrechtice (Malešov) – vesnice v obci Malešov v okrese Kutná Hora

Slovo Albrechtice se objevuje také v názvech obcí:
 Albrechtice nad Orlicí – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Albrechtice nad Vltavou – obec v okrese Písek
 Albrechtice v Jizerských horách – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Město Albrechtice – město v okrese Bruntál
 Velké Albrechtice – obec v okrese Nový Jičín

… nebo částí obcí:
 Albrechtice u Frýdlantu – část města Frýdlant v okrese Liberec
 Albrechtice u Rýmařova – část města Břidličná v okrese Bruntál
 Lesní Albrechtice – vesnice v obci Březová v okrese Opava

Externí odkazy